Das adidas International 2003 war ein WTA-Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Sydney. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 2003. Das Turnier fand vom 3. bis 11. Januar 2003 statt.

Im Einzel gewann Kim Clijsters gegen Lindsay Davenport mit 6:4 und 6:3. Im Doppel gewann die Paarung Kim Clijsters / Ai Sugiyama mit 6:3 und 6:3 gegen Conchita Martínez / Rennae Stubbs.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das adidas International 2003 fand vom 3. bis 5. Januar 2005 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2003
Tennisturnier in Sydney